1. division i ishockey 1971-72 var den 12. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 15. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union, og de 10 deltagende hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold.

Mesterskabet blev vundet af Kjøbenhavns Skøjteløberforening (KSF), som dermed vandt DM-titlen for niende gang i klubbens historie, men for første gang siden 1970. Sølvmedaljerne gik til Esbjerg IK, mens de forsvarende mestre fra Gladsaxe Skøjteløberforening måtte nøjes med bronzemedaljerne.

Turneringens dominerende spillere var KSF's canadiske duo, Richard David og Andy Roy, der opnåede henholdsvis 51 og 40 point i turneringens 18 kampe.

Resultater og stillinger 

De ti deltagende hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold.

Tårnby Boldklub sluttede på sidstepladsen og rykkede dermed ned i 2. division igen efter blot én sæson i den bedste række, hvor holdet kun opåede en enkelt sejr, 4-2 ude over Rødovre SIK. Op fra 2. division rykkede IK Aalborg, som i oprykningsfinalen i Aalborg besejrede Hvidovre IK med 5-2.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1971 - 1972  
 Passionhockey.com - Championnat du Danemark 1971/72  
 EliteProspects - 1971-1972 - Denmark - PLAYER STATS  
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League Player of the Year

Noter 

1971-72
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1971
Ishockey i 1972